Kierdorf  bezeichnet:

Orte:
 Kierdorf (Bergisch Gladbach), eine Ortschaft im Stadtteil Herkenrath von Bergisch Gladbach. 
 Kierdorf (Erftstadt), ein Stadtteil von Erftstadt

Namen:
 Wilhelm Kierdorf (* 1938), deutscher Altphilologe